Margaretha Antonia Marie Félicité (Betzdorf Kasteel, 15 mei 1957), prinses van Luxemburg, prinses van Nassau, prinses van Bourbon-Parma, is de tweede dochter van groothertog Jan en  groothertogin Josephine Charlotte. Zij is de tweelingzus van prins Jan.

Ze is de doopmeter van haar neefjes aartshertog Imre (tweede kind en eerste zoon van haar oudere zus aantshertogin Marie Astrid en aartshertog Carl Christian van Oostenrijk), prins Louis (derde zoon van haar oudere broer groothertog Hendrik van Luxemburg en groothertogin María Teresa en ook van prinses Louise van België (oudste kind van haar kozijn van moeders kant prins Laurent van België en prinses Claire).

Op 20 maart 1982 trad zij in het huwelijk met prins Nicolaas van Liechtenstein, derde zoon van vorst Frans Jozef II van Liechtenstein en prinses Georgina. Het paar kreeg vier kinderen.

 Leopold (20 mei 1984 - 20 mei 1984)
 Maria Annonciata (12 mei 1985)
 Maria Astrid (26 juni 1987)
 Josef Emanuel (7 mei 1989)

Huis Liechtenstein
Prinses van Luxemburg
Prinses van Nassau
Luxemburg, M